Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. Включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей. 

Термин «ЖКХ» имеет советское происхождение и часто встречается в странах бывшего СССР. В англоязычных странах для данного комплекса отраслей используется термин «»; в начале XXI века появилось более широкое понятие ЖКХ, объединяющее под термином Smart City («Умный город») строительство и содержание зданий и сооружений на всём жизненном цикле (от градостроительного планирования и проектирования до содержания и сноса), а также привычные отрасли городского хозяйства и новые коммуникации, связанные прежде всего с автоматизацией управления коммунальными сетями, зданиями, транспортом и использованием сети Интернет.

Жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя следующие компоненты:
 Энергоснабжение: электроснабжение — обеспечение поставки электричества; газоснабжение — обеспечение поставки газа; теплоснабжение — обеспечение поставки горячей воды и тепловой энергии, обеспечение работы котельных и ТЭЦ; энергосбережение.
 Водоснабжение и водоотведение: водопровод — прокладка и ремонт водопроводных труб, водозабор, очистка и доставка воды в многоквартирные дома и на промышленные объекты (в том числе для последующего подогрева для нужд горячего водоснабжения и отопления); канализация — отведение сточных вод.
 Составление, хранение и использование цифровых карт города, включающих в себя сети коммунальных ресурсов и канализации, транспортные пути и коммуникации, здания и другое.
 Системы учёта потребления коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг.
 Вентиляция и централизованное кондиционирование воздуха.
 Лифтовое хозяйство.
 Слаботочные сети (системы коммуникации и контроля): радиотрансляционная сеть; телевизионная антенна и кабель; телефонная сеть; компьютерная сеть; домофон; видеонаблюдение в местах общего пользования; технические средства вневедомственной охраны.
 Вывоз мусора: мусоропровод; утилизация и переработка твёрдых бытовых и коммунальных отходов.
 Молниезащита зданий (громоотводы, токоотводы, заземлители и внутренняя система защиты).
 Системы защиты зданий и сооружений от пожара и пожарной безопасности (пожарная лестница, сигнализация, средства пожаротушения).
 Системы мониторинга состояния конструкций зданий, составляющие совместно с системами регулирования и учёта потребления коммунальных ресурсов и услуг новое направление IoB (Internet of Buildings — Интернет зданий).
 Капитальный ремонт и модернизация зданий.
 Содержание и текущий ремонт внешних сетей, внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем (здания).
 Текущая уборка и санитарно-эпидемиологическая обработка мест общего пользования (в том числе дератизация и дезинсекция).
 Уборка дорог и содержание придомовых территорий (благоустройство) в городах и поселениях.

Российские нормативно-правовые акты 
Одним из основополагающих, действующих на 10.04.2021 нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ЖКХ, является Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в котором утверждаются «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».

См. также 
 Эксплуатация зданий и сооружений
 Жилищно-коммунальное хозяйство России
 Неоформленное коммунальное имущество

Примечания